Orbelos () era una gran serralada muntanyosa que feia frontera entre Tràcia i Macedònia.

Coomençava a la plana del riu Estrimó i s'estenia fins a les fonts d'aquest riu, al puig anomenat Escomi (Scomios), on naixia el riu. Els habitants del llac Prasies o Cercinites vora de l'Estrimó, una població que vivia en palafits, treien la fusta pel fer els puntals i les cases dels extensos boscos d'aquestes muntanyes, segons diu Heròdot. La comarca es deia Orbèlia (Ὀρβηλία), nom derivat de la muntanya segons Claudi Ptolemeu.

Cassandre, rei de Macedònia, va ajudar a Audoleon, rei de Peònia contra la tribu il·líria dels autariats (autariatae) i després d'haver-los derrotat va portar a vint mil homes, dones i nens a les muntanyes d'Orbelos, explica Diodor de Sicília.

Referències 

Geografia històrica de Grècia
Serralades d'Europa